Cuba Gooding kan syfta på:
 Cuba Gooding Sr. (1944-2017), amerikansk sångare
 Cuba Gooding, Jr. (född 1968), amerikansk sångare, son till Cuba Gooding Sr.